Charlie Daniels – compositore, violinista, chitarrista e cantante country e southern rock statunitense
 Charlie Daniels – album di Charlie Daniels del 1970
 Charlie Daniels – calciatore inglese